Останній з могікан — пригодницький роман Джеймса Фенімора Купера. Багато разів екранізований в різних країнах.

Фільми 

 Останній з могікан — фільм (США, 1911)
 Останній з могікан — фільм (США, 1920)
 Останній з могікан — серіал (США, 1932)
 Останній з могікан — фільм (США, 1936)
 Останній з могікан — фільм (ФРН, Італія, Іспанія, 1965)
 Останній з могікан — фільм (Румунія, НДР, 1936)
 Останній з могікан — другий фільм серіалу «Шкіряна Панчоха» (ФРН, 1969)
 Останній з могікан — серіал (Велика Британія, 1971)
 Останній з могікан — фільм (США, 1977)
 Останній з могікан — мультфільм (Австралія, 1977)
 Останній з могікан — мультфільм (Австралія, 1987)
 Останній з могікан — фільм (США, 1992)

Посилання 
 Edward Harris. Cooper on Film
 Hischak T. American Literature on Stage and Screen: 525 Works and Their Adaptations / Thomas S. Hischak., 2012. — 308 с.